Unter einem  (CCD; engl., übersetzt etwa „ladungsgekoppeltes Bauelement“) werden folgende elektronische Bauelemente oder Schaltungen verstanden:

 CCD-Sensor für lichtempfindliche elektronische Bildaufnahmeelemente, wie sie in digitalen Kameras verwendet werden
 Eimerkettenspeicher, eine Schaltung zur zeitlichen Verzögerung von elektrischen Signalen